Марби́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рюминьи. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08273.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к северо-востоку от Парижа, в 100 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 22 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 65 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 34 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 22 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 64,7 %, в 1999 году было 55,6 %). Из 22 активных работали 21 человек (13 мужчин и 8 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 12 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны